Cyphicerini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация 
 триба: Cyphicerini
 подтриба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подтриба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подтриба: 
 род: 
 род: †

Entiminae